Sicília, illa de la Mediterrània pertany administrativament a Itàlia 
 Província romana de Sicília, província romana declarada part de Roma després de la guerra amb Cartago, el 241 aC
 Regne de Sicília, estat que existí al sud de la península Itàlica que existí entre els segles XII i XIX 
 Regne de les Dues Sicílies, regne que va ocupar els territoris de la Itàlia meridional ocupats pel Regne de Nàpols i el Regne de Sicília
 Primera Dinastia Capet d'Anjou-Sicília
 Nova Sicília, partit polític regionalista sicilià fundat amb una part dels antics militants del Partit Socialista Italià i del Partit Sicilià d'Acció

 Javier Sicilia Zardain (Ciutat de Mèxic, 1956), escriptor i periodista mexicà